Abbas Mirza, um príncipe herdeiro da Pérsia;
 Mirza, a mulher vampiro, um personagem brasileiro de histórias em quadrinhos;
 Beta Canis Majoris, uma estrela;
 Mirza, um gênero de primatas.
 Sania Mirza, tenista indiana.
Desambiguação